Радкова може да се отнася за:
 Даниела Радкова (р. 1972), българска певица
 Любка Радкова (р. 1945), българска тенисистка
 Людмила Радкова (р. 1968), българска певица